La bataille de Berg Isel peut désigner quatre engagements de la rébellion du Tyrol :
première bataille de Berg Isel, le  ;
deuxième bataille de Berg Isel, le  ;
troisième bataille de Berg Isel, le  ;
quatrième bataille de Berg Isel, .

Bataille de 1809
Rébellion du Tyrol